O Túnel Sebastião Camargo é uma importante via subterrânea da cidade de São Paulo. Ele liga, em sentido único, a Avenida das Magnólias, no distrito do Morumbi, à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi.

Ver também 
 Lista de túneis do Brasil

Sebastiao Camargo